Ephoria är ett släkte av fjärilar. Ephoria ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Ephoria